Уоллингтон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Уоллингтон, Джеймс (1944—1988) — американский боксёр полусредней весовой категории.
 Уоллингтон, Лара (род. 2003) — британская юная актриса из Энфилда, Лондона.